Бржезина () — чешская фамилия. Женская форма — Бржезинова ().

Известные носители:
 Бржезина, Михал (род. 1990) — чешский фигурист-одиночник.
 Бржезина, Отокар (1868—1929) — чешский поэт, крупнейший представитель символизма в Чехии.
 Бржезина, Ян (1914—1938) — чешский полярный лётчик.
 Бржезинова, Элишка (род. 1996) — чешская фигуристка-одиночница.